Rompesacos puede referirse a:
El nombre común de la planta Aegilops geniculata.
El nombre común de la planta Aegilops neglecta.
El nombre común de la planta Aegilops triuncialis.
El nombre común de la planta Aegilops ventricosa.
El nombre común de la planta Bromus hordeaceus
El nombre común de la planta Bromus rigidus.
El nombre común de la planta Daucus carota.
El nombre común de la planta Taeniatherum caput-medusae.